Montevideo az alábbi városokat jelentheti:
 Montevideo – Uruguay fővárosa
 Montevideo – település az USA-ban, Minnesota államban

További kapcsolódó fogalmak:

 Montevideo – felhőkarcoló Rotterdamban
 Montevideo Maru – a II. világháborúban ausztrál hadifoglyokkal  a fedélzetén elsüllyesztett japán katonai szállítóhajó 
 Montevideo megye, megye Uruguayban